Ophiomusium sculptum är en ormstjärneart som beskrevs av Addison Emery Verrill 1899. Ophiomusium sculptum ingår i släktet Ophiomusium och familjen Ophiolepididae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ormstjärnor
sculptum